Хью де Куртене (; 14 сентября 1276 — 23 декабря 1340) — английский аристократ, феодальный барон Окхамптон с 1292 года, 1-й барон Куртене с 1299, 1/9 граф Девон с 1335. Сын Хью де Куртене из Окхамптона и Элеоноры ле Диспенсер.

Биография 
Хью де Куртене унаследовал после смерти отца в 1292 году обширные владения в Девоншире, которые он смог ещё более увеличить уже через год: умерла без наследников его кузина Изабелла де Фор, графиня Девон, и Хью получил баронию Плимптон. 20 июня 1297 года он принёс вассальную присягу королю Эдуарду I, а в феврале 1298 года был впервые вызван в парламент как лорд Куртене и в дальнейшем заседал там при трёх Эдуардах.

Куртене принял активное участие в шотландских походах Эдуарда I. В 1300 году он участвовал в осаде замка Керлаверок. В 1306 году он был в составе армии, возглавленной принцем Уэльским; последний посвятил Хью де Куртене в рыцари во время похода. В эту кампанию англичанам удалось разбить Роберта Брюса и взять Перт. Куртене нёс военную службу на севере также в 1307 (это был последний поход Эдуарда I) и в 1308 году.

При Эдуарде II Куртене был в числе лордов-ордайнеров, пытавшихся ограничить королевскую власть и влияние фаворитов (1310 год). Позже очередным любимцем короля стал двоюродный брат Куртене Хью ле Диспенсер Младший, но Куртене предпочитал уже быть вдали от политической борьбы, поэтому не получил особых выгод от родства с фаворитом и ничем не рисковал во время его свержения. С 9 августа 1318 года он заседал в Королевском совете. Дважды — в 1324 и 1336 годах — Куртене назначали смотрителем побережья в Девоншире и Корнуолле. В 1325 году он женил своего наследника на одной из племянниц короля. При Эдуарде III Куртене участвовал в разгроме шотландцев при Халидон-Хилле (1333 год) и сбросил в море французский десант в Корнуолле (1339 год). Родство с королевским домом и военные заслуги сыграли свою роль: в 1335 году Эдуард III пожаловал Куртене титул графа Девона по праву происхождения от Ревьерсов — через сорок лет после того, как род Ревьерсов угас и Куртене консолидировали их владения в Девоншире.

Хью де Куртене умер 23 декабря 1340 года в Тивертоне и был похоронен 5 февраля 1341 года в родовой усыпальнице в Эксетере.

Семья 
Хью де Куртене был женат на Агнессе де Сент-Джон, дочери Джона де Сент-Джона, 1-го барона Сент-Джона, и Элис Фиц-Петер. В этом браке родились:

 Джон де Куртене (1300—1349), аббат;
 Хью де Куртене, 10-й граф Девон (1303—1377);
 Элеонора де Куртене (родилась около 1309 года); муж — Джон Грей, 3-й барон Грей из Коднора;
 Роберт де Куртене (1309—1334);
 сэр Томас де Куртене (1311 — около 1362);
 Элизабет де Куртене (родилась около 1313 года); муж — Бартоломью де Лайл.

Предки 

</center>

Примечания 
 Комментарии

 Источники

Литература 
 Cokayne, George Edward (1916). The Complete Peerage, edited by H.A. Doubleday IV. London: St. Catherine Press.

Кортни
Графы Девон
Хью де Куртене, 1-й барон Куртене